Mangala – gioco da tavolo tradizionale turco
 Mangala (o Alemungula) – gioco da tavolo etiope e sudanese
 Maṅgala – divinità induista

Persone 
 Eliaquim Mangala – calciatore francese